

Persone
 Gaston Barreau (1883-1958) – calciatore e allenatore di calcio francese
 Guillaume Barreau-Decherf (1972-2015) – giornalista francese
 Nicolas Barreau – scrittore immaginario

Altro
 Barreau – ordine professionale degli avvocati nei paesi francofoni